Caldas de Vizela ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Caldas de Vizela (São João), auch São João de Caldas de Vizela
 Caldas de Vizela (São Miguel), auch São Miguel de Caldas de Vizela